

Architettura
 Coperto dei Figini – palazzo rinascimentale di Milano, abbattuto nel 1864
 Villa Figini – edificio di Milano

Persone
 Ambrogio Figini o Figino (1553-1608) – pittore italiano
 Domenico Figini (1780-1849) – politico italiano.
 Figini e Pollini – architetti italiani del XX secolo
 Michela Figini (1966) – ex sciatrice alpina svizzera
 Tullio Figini (1902-1971) – scultore italiano